Aiguaviva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aiguaviva (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Aiguaviva (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar